Сант-Элия () может означать:

 Сант-Элия — мультиспортивный стадион в Кальяри, Италия
 Сант-Элия-а-Пьянизи — коммуна в Италии, в регионе Молизе, в провинции Кампобассо
 Сант-Элия-Фьюмерапидо — коммуна в Италии, в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне
 Антонио Сант-Элия — итальянский архитектор, футурист

См. также 

 Элия